Brandoñas puede referirse a:

 Brandoñas (Tordoya), aldea española de la parroquia de Angeriz, del municipio de Tordoya, provincia de La Coruña, Galicia.
 Brandoñas (Zas), parroquia española del municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.